Stock Exchange ist die englische Bezeichnung für Aktienbörse, aber auch Bestandteil von Eigennamen solcher Einrichtungen:

 American Stock Exchange in New York, USA
 Bombay Stock Exchange in Mumbai, Indien
 Dar es Salaam Stock Exchange in Dar-es-Salaam, Tansania
 Ghana Stock Exchange in Accra, Ghana
 Hong Kong Stock Exchange in Hongkong
 Iceland Stock Exchange in Reykjavík, Island
 Irish Stock Exchange in Dublin, Irland
 London Stock Exchange in London, Großbritannien
 Luxembourg Stock Exchange in Luxemburg, Luxemburg
 Namibian Stock Exchange in Windhoek, Namibia
 New York Stock Exchange in New York, USA
 Shanghai Stock Exchange in Shanghai, China
 Stock Exchange of Thailand in Bangkok, Thailand
 Istanbul Stock Exchange in Istanbul, Turkey
 Ugandan Stock Exchange in Kampala, Uganda

Siehe auch:
 Börse
 Financial Times Stock Exchange Index
 Shanghai Stock Exchange 180 Index
 Stock Exchange Tower, ehemaliger Sitz der Londoner Börse

en:stock exchange